Винесса Элизабет Шоу (; род. 19 июля 1976) — американская актриса и модель.

Биография 
Дочь актрисы Сьюзан Даманте.

В большом кино с начала 1990-х, и наиболее известна по ролям в диснеевских фильмах «Божьи коровки» (1992) и «Фокус-Покус» (1993), драме «С широко закрытыми глазами» (1999), а также триллеру «У холмов есть глаза» (2006).

С 2017 года Винесса замужем за графическим дизайнером Кристофером Гиффордом, с которым она встречалась 9 лет до их свадьбы. У супругов есть сын — Джек Хироки Гиффорд (род. 20.02.2018).

Избранная фильмография 
 2014 — Холод в июле / Cold in July — Анна
 2014 — Джентльмен грабитель / Electric Slide — Мими
 2013 — Побочный эффект/ Side Effects — Дирдри Бэнкс
 2011 — Прокол / Puncture — Викки
 2012 — Все любят китов / Big Miracle — Келли Майерс
 2008 — Вечеринка в саду
 2008 — Любовники / Two Lovers — Сандра
 2008 — Поезд дальше не идёт / Stag Night — Брита
 2007 — Поезд на Юму / 3:10 to Yuma — Эмми Нельсон
 2006 — У холмов есть глаза / The Hills Have Eyes — Линн Буковски
 2004 — Мелинда и Мелинда / Melinda and Melinda — Стейси
 2002 — 40 дней и 40 ночей / 40 Days and 40 Nights — Николь
 2000 — Вес воды / The Weight of Water — Анет Кристенсон
 1999 — С широко закрытыми глазами / Eyes Wide Shut — Домино
 1998 — Лос-Анджелес без карты / L.A. without a map — Барбара
 1993 — Фокус-покус / Hocus Pocus — Эллисон
 1992 — Божьи коровки / Ladybugs — Кимберли Маллен

Примечания 

Дети-модели США